Étienne Pradeau (1817-1895), comédien et chanteur lyrique français
Jean-François Pradeau, historien de la philosophie français